Соревнования по спортивной гимнастике в командном многоборье среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 27 июля 2021 года. В турнире приняли участие восемь команд в составе четырёх спортсменок. Квалификационные соревнования, в которых участвовали 12 сборных, состоялись 25 июля.

Российские гимнастки, выступавшие под именем команды ОКР, одержали первую победу на Олимпийских играх в этом виде программы. Последний раз спортсменки из России/СССР выигрывали золотую медаль в командном первенстве в 1992 году, выступая в составе Объединённой команды. Сборная США, побеждавшая в этой дисциплине на двух предшествующих Олимпиадах и пяти чемпионатах мира подряд, заняла второе место. Команда Великобритании впервые за 93 года вошла в число призёров — как и в 1928 году, британки стали бронзовыми медалистками.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 19-кратная победительница чемпионатов мира американка Симона Байлз досрочно завершила выступления после первого снаряда — опорного прыжка. Гимнастка снялась с командного первенства по состоянию здоровья, однако, по заявлению самой Байлз, она не испытывает ощутимых проблем с самочувствием.

Призёры

Результаты 
В финале на каждом из снарядов от сборной выступают три гимнастки, результаты которых идут в командный зачёт.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года